Beverley kan syfta på följande:

 Blackburn Beverley, ett brittiskt militärt transportflygplan

Australien 

 Beverley, Western Australia, ort, 
 Shire of Beverley, kommun, Western Australia,

Storbritannien 

 Beverley, ort i England, East Riding of Yorkshire, 
 East Yorkshire Borough of Beverley, före detta distrikt

Robotskapade Australienförgreningar